

Presentación previa 
Jan Šátral fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Benjamin Bonzi.

Filip Krajinović derrotó en la final a Cedrik-Marcel Stebe.

Cabezas de serie 

  Casper Ruud (Segunda ronda)
  Guido Pella (Primera ronda)
  Arthur De Greef (Semifinales)
  Uladzimir Ignatik (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Jan Šátral ''(Primera ronda)
  Guillermo García López ''(Semifinales)
  Andrej Martin ''(Segunda ronda)
  Federico Gaio ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Marburgo 2017